Surice est un toponyme qui peut désigner :
en 
Surice, une section de la ville belge de Philippeville, située en Région wallonne dans la province de Namur ; 
en Serbie
Šurice, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
en Slovaquie
Šurice, est un village du district de Lučenec.